Jašić, Jasić oder Jasic ist der Familienname folgender Personen:

 Adis Jasic (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Ján Jasič (1936–1991), tschechoslowakischer Entomologe
 Vladimir Jašić (* 1984), serbischer Fußballspieler 
 Zoran Jašić (1939–2021), kroatischer Wirtschaftswissenschaftler, Diplomat und Politiker